Grupa światowa Pucharu Davisa 2015 – najwyższa w hierarchii rozgrywek grupa, w której reprezentacje walczyły o zwycięstwo w Pucharze. Mecze 1. rundy odbyły się między 6 a 8 marca, ćwierćfinały rozegrano pomiędzy 17–19 lipca. Półfinały odbyły się między 18 a 20 września, a mecz finałowy został rozegrany w dniach 27–29 listopada.

Przegrane zespoły z 1. rundy (Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Włochy, Brazylia, Chorwacja, Japonia i Szwajcaria) wzięły udział w barażach o grupę światową.

Uczestniczące reprezentacje

Rozstawieni

Drabinka

I runda

Składy

Wyniki

Niemcy – Francja

Stany Zjednoczone – Wielka Brytania

Czechy – Australia

Kazachstan – Włochy

Argentyna – Brazylia

Serbia – Chorwacja

Kanada – Japonia

Belgia – Szwajcaria

Ćwierćfinały

Składy

Wyniki

Wielka Brytania – Francja

Australia – Kazachstan

Argentyna – Serbia

Belgia – Kanada

Półfinały

Składy

Wyniki

Wielka Brytania – Australia

Belgia – Argentyna

Finał

Składy

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

grupa światowa